Chris Parren, een Brits toetsenist
Christopher Parren (1981), een Nederlands acteur en producent
Ellen Parren (1987), een Nederlands actrice